Las siglas BGI pueden referirse a:

 Beijing Genomics Institute - Instituto de Genómica de Pekín, instittuto de investigación en China.
 Aeropuerto Internacional Grantley Adams, en el código IATA.